Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Flevoland.

Almere

Dronten

Lelystad

Noordoostpolder

Urk

Zeewolde

Flevoland
Politiek in Flevoland